Алмазбек Райымкулов () — заслуженный мастер спорта Кыргызстана. Боксёр международного класса (до 2000) и профессионал в лёгком весе.

Многократный чемпион Киргизии (1995—2000).

Занял четвёртое место на летних Олимпийских Играх в Сиднее (2000), после чего стал заслуженным мастером спорта Кыргызской Республики, был чемпионом NABF.

Биография 

В школьном возрасте участвовал в региональных турнирах по баскетболу, но после перелома ноги был вынужден прекратить занятия. Боксом стал заниматься в 14 лет под началом заслуженного тренера Кыргызской Республики Калена Асанова. В 1992 году в городе Джалал-Абад проходил турнир по боксу среди взрослых, где Раимкулов в 15 лет одержал победу над мастерами спорта СССР. В 19 лет стал мастером спорта Киргизии, а в 23 года — мастером спорта международного класса.

В 1993 году переехал в Бишкек вслед за тренером. Учился и тренировался в спортшколе имени Крупского, а также тренировался в сборной Киргизии по боксу.

Любительская карьера 
С 1992 по 2000 год был участником 470 боев, одержав 453 победы и став призёром на многих турнирах в России, странах СНГ, а также международных соревнованиях в Таиланде(Бангкок), Иране(Тегеран), Корее(Сеул), Монголии(Улан-Батор), Малайзии(Куала-Лумпур) и Венгрии(Будапешт).

В 2000 году выиграл Кубок Короля в Таиланде (Бангкок), заняв 1 место и обеспечив себе участие в Олимпийских играх. На Олимпийских играх 2000 года в Сиднее (Австралия) занял 4-е место.

До 60 кг

Профессиональная карьера 
Райымкулов дебютировал в качестве профессионала в апреле 2001 года под прозвищем Kid Diamond. После начала профессиональной карьеры выиграл 20 боев без потерь и ничьих.

В июне 2005 года сражался за титул WBC в «Мэдисон Сквер Гардене» против 4-х кратного чемпиона мира Кубинца Хоэля Касамайора. После 12 раундов одержал победу со счетом 116—111, но матч был признан ничьей.

В октябре 2005 года проиграл Нейту Кэмпбеллу в 10-м раунде.

В сентябре 2006 года завоевал титул временного чемпиона NABF в лёгком весе над Хайро Рафаэль Рамирес.

В июне 2007 года победил Мигель Анхель Уэрта, став действующим чемпионом NABF в лёгком весе.

В 2006 году стал чемпионом NABF, защищая свой титул четыре раза. Позже он проиграл Антонио Демарко.

Результаты боёв среди профессионалов 

Работал профессиональным инструктором по боксу в Лас-Вегасе (США) в зале Top Rank Promotions и Мэнни Пакьяо.

В России инструктировал боксеров в Спортивно-культурном центре «Рошаль».

Примечания 

Боксёры 2000-х годов
Боксёры Киргизии
Боксёры на летних Олимпийских играх 2000 года
Заслуженные мастера спорта Кыргызской Республики